Azdavay (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Azdavay (stad), een stad in het Turkse district Azdavay